Pradosegar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pradosegar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Pradosegar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar